Fructuoso es el nombre de al menos dos santos de la Iglesia católica, ambos hispanos:

Fructuoso de Tarragona (), santo.
Fructuoso de Braga (), santo.
Fructuoso (monje) (), monje miniaturista.

Con el nombre latino de Fructus, está San Frutos, eremita de Sepúlveda del , patrón de la diócesis de Segovia.